Владимир Клевезаль:
 Клевезаль, Владимир Владимирович (1863 — после 1917) — сын Владимира Николаевича Клевезаля, военный инженер и в чине полковника занимал на 1914 год должность начальника Нарвского отдела по квартирному довольствию войск. Удостоен ряда наград, в их числе: Орден Св. Станислава 2-й степени (1901), Орден Св. Анны 2-й степени (1907) и Орден Св. Владимира 3-й степени (1913).
 Клевезаль, Владимир Николаевич (1835 — после 1901) — третий сын Николая Ефимовича Клевезаля, участник подавления восстания в Польше 1863 года и Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, мемуарист, генерал-лейтенант. Имел трёх детей.
 Клевезаль, Владимир Павлович (1864 — после 1918) — племянник Владимира Николаевича Клевезаля, и сын Павла Николаевича, был известным земским врачом и заведовал медицинским участком в селе Тума, а затем своей частной амбулаторией там же. Был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917—1918 годов от мирян, после которого в советское время неоднократно подвергался арестам и преследованиям, как дворянин и монархист. Был расстрелян.
 Клевезаль, Владимир Робертович [фон] (01.07.1856 — ?) — генерал-майор (с 1912), кавалер орденов Св. Станислава 2-й ст. (1902) Св. Анны 2-й ст. (1909) и Св. Владимира 3-й ст. (1912), младший брат Федора Робертовича. Сын Роберта Федоровича, генерал-майора Кирасирскаго Ея Императорскаго Высочества Цесаревны полка. Жена — Наталия Ивановна Клевезаль (1855 — 25 декабря 1917).

Примечания